Rapateaceae – rodzina roślin jednoliściennych. Należy tu 94 gatunków skupionych w 16–17 rodzajów. Niemal wszystkie, z wyjątkiem jednego gatunku, występują Ameryce Południowej i Środkowej, głównie w strefie tropikalnej (jeden wyjątek to Maschalocephalus dinklagei rosnący w lasach i sawannach Sierra Leone i Liberii w zachodniej Afryce). Przedstawiciele to byliny z szydlastymi liśćmi tworzącymi rozetę. Okazałe kwiaty zebrane są w główkowate kwiatostany wyrastające na bezlistnych łodygach.

Systematyka 
 Pozycja systematyczna rodziny w rzędzie wiechlinowców według Angiosperm Phylogeny Website (aktualizowany system APG IV z 2016)

 Podział rodziny

 podrodzina: Rapateoideae Maguire
 Cephalostemon R.H.Schomb.
 Rapatea Aubl.
 Spathanthus Desv.

 podrodzina Monotremoideae Givnish & P.E.Berry
 Maschalocephalus Gilg & K.Schum.
 Monotrema Körn.
 Potarophytum Sandwith
 Windsorina Gleason

 podrodzina Saxofridericioideae Maguire
 Amphiphyllum Gleason
 Duckea Maguire
 Epidryos Maguire
 Guacamaya Maguire
 Kunhardtia Maguire
 Marahuacaea Maguire
 Phelpsiella Maguire
 Saxofridericia R.H.Schomb
 Schoenocephalum Seub.
 Stegolepis Klotzsch ex Körn.

Przypisy 

Wiechlinowce